Le district de Jin'an (金安) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le district de Jin'an (晋安) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine.

Homonymie de toponyme